Fiasco puede referirse a:

 Un fallo o situación humillante.
 Un tipo de botella tradicional italiana asociada al vino chianti.

Obras 

 Fiasco, novela de ciencia ficción del autor polaco Stanisław Lem.

Personas 

 Lupe Fiasco (n. 1982), rapera estadounidense.

Otros usos 

 Fiasco (banda), trío de rock formado en Brooklyn, Nueva York en 2005.
 «¡Fiasco!», episodio número 16 de la octava temporada de Bob Esponja.

Enlaces externos